Чемпионат Венгрии по мини-футболу — соревнование среди венгерских мини-футбольных клубов. Его высшим дивизионом является Немзети Байносак 1, образованный в 1993 . В сезоне 2011/12 в Немзети Байносак 1 играло 12 клубов, ныне — 10.

Чемпионы 

Мини-футбол в Венгрии
Венгрия